Море́н ( и ) — французская фамилия. Известные носители:
 Морен, Андреанн (род. 1981) — канадская гребчиха.
 Морен, Антуан (Maurin; 1771—1830) — французский генерал.
 Морен, Артюр-Жюль (Morin; 1795—1880) — французский механик и изобретатель.
 
 Морен, Зигмунд (1913—1996) — норвежский детский писатель, журналист.
 Морен, Луи-Жозеф (1859—1936) — французский кардинал.
 Морен, Мадо (настоящее имя Мадле́н Жа́нна Луи́за Море́н; 1915—2013) — французская актриса театра и кино.
 Морен, Николь Луиз (1977) — канадская девочка, исчезнувшая в 1985 году.
 Морен, Пьер (Morin; 1756—1827) — французский генерал.
 Морен, Свен (1871—1938) — норвежский писатель, драматург.
 Морен, Эдгар (Morin; род. 1921) — французский философ и социолог.
 Морен, Эдмон (Morin; 1824—1882) — французский художник и гравёр.
 Морен, Эрве (Morin; род. 1961) — французский политический деятель.
 Морен, Этьен (1717—1771) — торговец в Вест-Индии и Бордо, внесший большой вклад в генезис Древнего и Принятого Шотландского Устава.

См. также 
 Морено
 Морена (значения)
 Марен
 Морин